Дидимотихон — греческий топоним. Может означать:

 Дидимотихон — малый город.
 Дидимотихон (дим) — община.